San Severino hace referencia a varios artículos:

Santos 
 San Severino (abad), presbítero y monje de Nórico (410 - 482). Festividad: 8 de enero. 
 San Severino Boecio, mártir de Pavia (480 - 525). Festividad: 23 de noviembre.
 San Severino de Burdeos, obispo de Burdeos (s.V). Festividad: 21 de octubre.
 San Severino de Colonia
 San Severino de Septempeda, obispo de Septempeda (s.VI). Festividad: 15 de mayo.
 San Severino de Tívoli, monje de Tívoli. Festividad: 1 de noviembre.
 San Severino (obispo). Festividad: 21 de noviembre. 
 San Severino (recluso). Festividad: 23 de noviembre.
 San Severino (abad de Agaun), abad del monasterio de Agauno (s. VI). Festividad: 11 de febrero.

Ciudades
 San Severino Lucano, localidad italiana de la provincia de Potenza, región de Basilicata
 San Severino Marche, ciudad de Marcas, Italia.